Blown Away - Spazzato via (Blown Away) – film del 1993 diretto da Brenton Spencer
Blown Away - Follia esplosiva (Blown Away) – film del 1994 diretto da Stephen Hopkins
Blown Away – album di Carrie Underwood del 2012
Blown Away – singolo di Carrie Underwood del 2012